Distorsio är ett släkte av snäckor. Distorsio ingår i familjen Personidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Distorsio